Bille en tête est le premier roman d'Alexandre Jardin. Il raconte l'histoire d'un jeune garçon pressé de devenir adulte, puis qui s'enfuit de son pensionnat avec son fidèle ami Claude. Le personnage principal, un peu comme dans « Fanfan » et « Le Zèbre », dresse un subtil portrait du père de l'auteur, Pascal Jardin, dit « Le Zubial ».

Voir aussi 
Bille en tête, film de Carlo Cotti, sorti en 1989.

Roman d'Alexandre Jardin
Roman français paru en 1986
Premier roman
Roman français adapté au cinéma